Mellitz steht für:

 Mellitz (Gemeinde Virgen), Fraktion der Gemeinde Virgen in Osttirol
 Mellitz (Gemeinde St. Veit in Defereggen), Weiler in der Gemeinde St. Veit in Defereggen im Defereggental (Osttirol)

Siehe auch:
 Mellitzbach